Freaky () è un brano musicale dell'album A'wesome della cantante sudcoreana Kim Hyun-ah pubblicato nell’agosto 2016.

Il brano è stato promosso più volte in vari show e esibizioni live anche nel 2017.

Note